Miejscowości w USA:
 Flushing – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Flushing – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
Gminy w USA:
 Flushing (ang. Flushing Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Flushing (ang. Flushing Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
 Flushing – część dzielnicy Queens w Nowym Jorku

W Wielkiej Brytanii:
 Flushing – miejscowość w Kornwalii (Anglia)

Inne:
 spotykana angielska nazwa miasta Vlissingen w Holandii
 flushingiem określa się również objaw napadowego zaczerwienienie skóry twarzy, spotykany w niektórych chorobach endokrynnych